Schädler bzw. Schaedler ist ein deutscher Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Schädler ist ein Berufsname, der sich auf die historische Berufsbezeichnung im Alemannischen für den Küfer bezieht.

Varianten 
 Schedler

Namensträger 
 Adolf Schaedler (1893–1983), Schweizer Luftfahrtpionier
 Albert Schädler (1848–1922), liechtensteinischer Arzt und Landtagspräsident
 Alexander Schädler (* 1977), liechtensteinischer Fußballspieler
 Alfred Schädler (1927–1999), deutscher Kunsthistoriker
 August Schädler (1862–1925), deutscher Bildhauer
 Carl Schädler (1850–1907), liechtensteinischer Ingenieur, Landtagsabgeordneter und Mäzen
 Erich Schaedler (1949–1985), schottischer Fußballspieler
 Erwin Schädler (1917–1991), deutscher Fußballspieler
 Eugen Schädler (1899–1973), liechtensteinischer Politiker (FBP)

 Georg Schädler (1887–1971), deutscher Politiker (NSDAP)
 Gerhard Schädler (* 1960), liechtensteinischer Fußballspieler
 Gustav Schädler (1883–1961), liechtensteinischer Regierungschef 1922–1928
 Hans-Jakob Schädler (* 1945), liechtensteinischer Judoka
 Hans-Walter Schädler (* 1945), liechtensteinischer Skirennläufer
 Harry Schädler (* 1967), liechtensteinischer Fußballspieler

 Josef Schädler (1930–2012), liechtensteinischer Maler und Zeichner
 Julius Schädler (1941–2001), liechtensteinischer Rennrodler
 Karl Schädler (1804–1872), liechtensteinischer Politiker
 Leopold Schädler (1926–1992), liechtensteinischer Skirennläufer
 Luc Schaedler (* 1963), Schweizer Anthropologe, Filmproduzent, -regisseur und Kameramann 
 Magnus Schädler (1942–2015), liechtensteinischer Rennrodler
 Marco Schädler (* 1964), liechtensteinischer Komponist
 Meinrad Schädler (1880–1964), liechtensteinischer Politiker
 Moritz Schädler (* 1987), liechtensteinischer Musiker, Podcaster und Stand-up-Comedian 
 Otto Schaedler (1898–1965), liechtensteinischer Politiker
 Paul Schädler (* 1930), deutscher Politiker (CDU)

 Sabine Schädler (* 1980), Schweizer Musicaldarstellerin und Schauspielerin
 Sebastian Schädler (* 1987), liechtensteinischer Politiker (FBP), siehe Sebastian Gassner
 Tamara Schädler (* 1977), liechtensteinische Skirennläuferin
 Theodor Schädler (1896–1975), liechtensteinischer Putschist (VDBL)
 Thomas Schädler (* 1967), deutscher Eishockeyspieler
 Ulrich Schädler (* 1958), deutscher Klassischer Archäologe und Spielhistoriker
 Wolfgang Schädler (* 1958), liechtensteinischer Rennrodler
 Wolfram Schädler (* 1947), deutscher Jurist und Bundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Siehe auch 
 Orgelbau Schädler, historische deutsche Orgelbaugesellschaft
 Schädel (Begriffsklärung)
 Schedl

Weblinks 
 Schädler bei namenforschung.net

Einzelnachweise 

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname